Municipio de Lakeside puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lakeside (condado de Meade, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Meade.
 Municipio de Lakeside (condado de Cottonwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cottonwood.
 Municipio de Lakeside (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.